Arabische meeszanger
 Bruine meeszanger
 Gebandeerde meeszanger
 Kaapse meeszanger
 Layards meeszanger